Ел Дијез има више значења:

 Ел Дијез (Асенсион), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Дијез, Кармело Фавела Кастиљо (Лердо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Дијез (Мухика), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Дијез (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Дијез (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Дијез (Емпалме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Дијез (Ајавалулко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику